Montouherkhépeshef est le nom porté par plusieurs princes égyptiens :
 Montouherkhépeshef, un fils de Ramsès  ;
 Montouherkhépeshef, un fils de Ramsès  ;
 Montouherkhépeshef, un fils de Ramsès .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité